Antístenes d'Agrigent, ciutadà d'Agrigent.
 Antístenes d'Atenes (436 aC-366 aC), filòsof cínic atenenc, fill d'un altre filòsof del mateix nom.
 Antístenes d'Esparta, almirall espartà a la guerra del Peloponès; el 412 aC.
 Antístenes de Rodes, historiador grec que va viure a l'entorn de l'any 200 aC.